— комедийная манга , рассказывающая о романтических отношениях восьми девочек в средней школе и старших классах. Манга выходила в юношеском журнале Shonen Jump с октября 2007 по май 2008 года и позднее была в четырёх томах опубликована издательством Shueisha. С апреля по июнь 2009 года транслировалось одноимённое аниме, сделанное на студии J.C.Staff. Также по мотивам манги была написана книга (лайт-новел) и выпущена drama CD.

Сюжет 
Манга состоит из коротких сюжетов из жизни восьми школьниц, а также их одноклассников и ровесников. В каждой главе собственная главная героиня.

Аниме 

Аниме Hatsukoi Limited было снято на студии J.C.Staff под руководством Ёсики Ямакавы. Дизайнером персонажей выступил Томоюки Ситая. Открывающую песню «Future Stream» исполнила группа sphere, а закрывающую («Hatsukoi Limited») — marble.

Книга 
Лайт-новел под названием  была написана Савако Хиабаяси и опубликована Shueisha 23 марта 2009 года.

Манга 
Hatsukoi Limited состоит из 32-х глав, изданных в четырёх томах. Манга была также опубликована в Гонконге (CultureCom Comics) и Тайвани (Tong Li Publishing). Сразу после выхода первого тома, Hatsukoi Limited попала в список бестселлеров Японии.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт манги Hatsukoi Limited 
  
В базах данных
 
 
 Рецензия на сайте THEM Anime  

J.C. Staff